Grądzcy herbu Kopacz – polski ród szlachecki
 Grądzcy herbu Łada – polski ród szlachecki
 Grądzcy herbu Pniejnia – polski ród szlachecki
 Grądzcy herbu Rawicz – polski ród szlachecki
 Grądzcy herbu Zagłoba – polski ród szlachecki